De Golf Cup of Nations 1998 was de 14e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Bahrein van 30 oktober tot 12 november 1998. Koeweit won het toernooi voor de negende keer.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1998
Voetbal in Bahrein
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Bahrein